Slovo Čedžu má více významů:

 Čedžu (ostrov) – ostrov v Jižní Koreji
 Čedžu (provincie) – provincie na stejnojmenném ostrově
 Čedžu (město) – město na stejnojmenném ostrově
 mezinárodní letiště Čedžu – letiště u stejnojmenného města